Rehaag ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Rehaag (* 1965), deutsche Ruderin
 Anton Rehaag (1812–1860), deutscher katholischer Theologe
 Peter Rehaag (* 1959), deutscher Politiker